Libération — um jornal francês
Liberation (tipografia) — família de fontes tipográficas
Liberation (álbum de Mýa)
Liberation (álbum de 1349)

Desambiguações de música